Khanabad, une communauté rurale du Haut-Karabagh ;
Khanabad, une commune d'Azerbaïdjan ;
Khanabad, une rivière d'Afghanistan ;
Khan Abad,  une ville d'Afghanistan ;
Khan Abad District, un district d'Afghanistan ;
 La base aérienne de Karchi-Khanabad, en Ouzbékistan.